Rogers Cup 2009 (kobiety)
 Rogers Cup 2009 (mężczyźni)